Barbers Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barbers Creek (Georgia), im Wayne County
 Barbers Creek (Missouri), im Christian County
 Barbers Creek (Nevada), im Pershing County
 Barbers Creek (South Carolina), im Chester County

Siehe auch:
 Barber Creek